Мы́за Ка́бала ():

 Мыза Кабала — мыза в уезде Ярвамаа, Эстония. 
 Мыза Кабала — мыза в уезде Рапламаа, Эстония. 
 Мыза Кабала — мыза в уезде Вирумаа, Эстония.